Кратер Клеострат () — большой древний ударный кратерв северо-западной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь древнегреческого астронома Клеострата Тенедосского (550—430 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Буль на северо-западе; кратер Пифагор на северо-востоке; кратер Энопид на востоке-юго-востоке и кратер Ксенофан на юге-юго-западе. На юго-востоке от кратера Клеострат находится Океан Бурь. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 63,2 км, глубина 4,04 км.

Кратер Клеострат имеет полигональную форму и значительно разрушен за время своего существования, превратившись в понижение местности окруженное возвышенностью. Вал кратера сглажен, юго-западная часть вала перекрыта парой небольших кратеров, в южной части вала находится линейный хребет, северо-западная часть вала частично перекрыта сателлитным кратером Клеострат E. Высота вала над окружающей местностью достигает 1220 м, объем кратера составляет приблизительно 3 300 км3. Дно чаши плоское, отмечено множеством небольших и мелких кратеров, не имеет приметных структур.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Клеострат F относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны